Die Hall of Fame Tennis Championships 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis zum 14. Juli 2013 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Båstad die SkiStar Swedish Open sowie in Stuttgart der MercedesCup gespielt, die genau wie die Hall of Fame Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Im Einzel trat John Isner zur Titelverteidigung an und war als Nummer zwei gesetzt. Er scheiterte im Halbfinale am späteren Finalisten Lleyton Hewitt, der bereits im Jahr zuvor das Endspiel erreicht hatte. Hewitt unterlag dem Franzosen Nicolas Mahut mit 7:5, 5:7 und 6:3, der Franzose feierte somit binnen eines Monats den zweiten Einzeltitel seiner Karriere. Im Doppel gewannen im Vorjahr Santiago González und Scott Lipsky den Titel. Auch sie traten wie Isner im Einzel in diesem Jahr zur Titelverteidigung an, schieden jedoch bereits in der ersten Runde gegen Denis Kudla und Michael Russell aus. Den Titel sicherten sich Nicolas Mahut und Édouard Roger-Vasselin, die sich gegen Tim Smyczek und Rhyne Williams in drei Sätzen durchsetzten. Es war der vierte gemeinsame Titel der beiden Franzosen; Mahut gewann darüber hinaus drei weitere ATP-Titel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Hall of Fame Tennis Championships 2013 fand vom 6. bis zum 8. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Hall of Fame Tennis Championships 2013 werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 35 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)